Orfini ist der Familienname folgender Personen:
 Mario Orfini (* 1936), italienischer Filmproduzent und -regisseur
 Viviano Orfini (1751–1823), italienischer Kardinal